rio-branquense – abitanti di Rio Branco (Mato Grosso)
rio-branquense – abitanti di Rio Branco do Sul
rio-branquense – abitanti di Rio Branco
rio-branquense – abitanti di Visconde do Rio Branco